Иван Иванович Векслер (27 августа 1885, Витебск — 24 апреля 1954, Ленинград ) — советский литературовед, литературный критик, педагог. Доктор филологических наук (1944), профессор.

Биография 
В 1912 окончил Виленский учительский институт. В 1912-1914 работал учителем в Могилёвском высшем начальном училище, одновременно преподавал года (с перерывом на военную службу) работал учителем в Могилеве, затем был там же на руководящих должностях в области народного образования. В 1918 был председателем Могилёвской учительской организации. В 1919-1922 — член правления Союза работников просвещения. В 1925-1930 служил инспектором, научным сотрудником в Народном комиссариате просвещения в Москве. Одновременно преподавал в Академии коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской, Институте повышения квалификации педагогов. Был заместителем ответственного редактора журнала «Русский язык в советской школе». Окончил аспирантуру АН СССР по кафедре литературоведение (1932). В 1934-1935 гг. - преподаватель и заместитель декана в ЛИФЛИ. В 1932-1942 и 1945-1949 работал в Институте русской литературы АН СССР: научный сотрудник, заведующий музеем, старший научный сотрудник. В 1942 эвакуировался в Ташкент. В 1943-1945 - профессор кафедры русской литературы Среднеазиатского университета.

Семья 
 Первая жена — Ксения Николаевна Векслер (урождённая Данилова). 
 Вторая жена — Генриетта Яковлевна Аронсон, член Бунда, сестра публициста и общественного деятеля Г. Я. Аронсона.
 Сыновья — Владимир Иванович Векслер, химик; Кирилл Иванович Векслер, студент, погиб в блокадном Ленинграде. Сын Г. Я. Аронсон — Илья Захарович Серман, литературовед.

Научные труды 
 «Из литературного наследия Ф.М. Решетникова» (1932)
 "И.С. Тургенев и политическая борьба шестидесятых годов" (1934 и 1935);
 "Алексей Николаевич Толстой" (1948)

Ссылки 
  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Витебске
Литературоведы СССР
Литературные критики СССР
Похороненные на Большеохтинском кладбище